Линарес (, полное наименование Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares) — традиционный крупный международный турнир по шахматам. Проходит с 1978 года в городе Линарес (провинция Хаэн, Андалусия, Испания). С 1988 года проводится ежегодно (за исключением 1996 года). С 2011 года турнир не проводится из-за финансовых проблем.

История 
В 1978 году в Линаресе был проведён первый мастерский турнир, называвшийся Ciudad de Linares. Соревнование проводилось по однокруговой системе при 10 участниках, победителем стал шведский международный мастер Ян Эслон (Jaan Eslon, 1952—2000). Второй турнир (1979) стал гроссмейстерским, проводился также по однокруговой системе, которая сохранялась до 1998 года. С 1980 года спонсором турнира является Луис Рентеро Суарес (), шахматный меценат, владелец сети бакалейных магазинов. При его участии, начиная с третьего турнира (1981), Ciudad de Linares постепенно превратился в соревнование сильнейших шахматистов мира. С 1979 по 1985 год соревнование проходило один раз в два года. В 1987 году, вместо турнира, в Линаресе проводился финальный матч претендентов на звание мира по шахматам, и турнир был перенесён на 1988 год, после чего Ciudad de Linares стал проходить ежегодно. В 1998 году регламент турнира был изменён: два круга, 7 участников (с 2006 года 8). В 2006—2008 годах первая половина турнира проводилась в Морелии (Мексика).

Победители в Линаресе 
 1978 — Ян Эслон (V Категория)
 1979 — Ларри Кристиансен (IX Категория)
 1981 — Анатолий Карпов и Ларри Кристиансен (XIII Категория)
 1983 — Борис Спасский (6½ из 10; XV Категория)
 1985 — Любомир Любоевич и Роберт Хюбнер (XIV Категория)
 1988 — Ян Тимман (XV Категория)
 1989 — Василий Иванчук (XVI Категория)
 1990 — Гарри Каспаров (XVI Категория)
 1991 — Василий Иванчук (XVII Категория)
 1992 — Гарри Каспаров (XVII Категория)
 1993 — Гарри Каспаров (XVIII Категория)
 1994 — Анатолий Карпов (XVIII Категория)
 1995 — Василий Иванчук (XVII Категория)
 1997 — Гарри Каспаров (XIX Категория)
 1998 — Вишванатан Ананд (XXI Категория)
 1999 — Гарри Каспаров (XX Категория)
 2000 — Гарри Каспаров и Владимир Крамник (XXI Категория)
 2001 — Гарри Каспаров (XIX Категория)
 2002 — Гарри Каспаров (XX Категория)
 2003 — Владимир Крамник и Петер Леко (XX Категория)
 2004 — Владимир Крамник (XX Категория)
 2005 — Гарри Каспаров и Веселин Топалов (XX Категория)

Победители в Морелии/Линаресе 
 23. 2006 — Левон Аронян (XX Категория)
 24. 2007 — Вишванатан Ананд (XX Категория)
 25. 2008 — Вишванатан Ананд (XXI Категория)

Победители в Линаресе с 2009 года 
26. 2009 — Александр Грищук (XXI Категория) 
27. 2010 — Веселин Топалов (XXI Категория)

Таблица «Линарес 2002»

Таблица «Линарес 2003»

Таблица «Линарес 2004»

Таблица «Линарес 2005»

Таблица «Морелия/Линарес 2006»

Таблица «Морелия/Линарес 2007»

См. также 
 Турнир в Вейк-ан-Зее

Примечания

Ссылки 
 Линарес 2004
 Morelia-Linares 2007
 Официальная страница турнира
 Linares 2005 begins: an historical review // ChessBase, 23.02.2005.
 Linares Chess Tournaments (1978-2010) // endgame.nl

Линарес (шахматный турнир)